Tolli (Märjamaa), een plaats in Estland, gemeente Märjamaa
 Tõlli (Pärnu), een plaats in Estland, gemeente Pärnu
 Tõlli (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa